|-
| 165201 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165202 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165203 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165204 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165205 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165206 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165207 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165208 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165209 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165210 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165211 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165212 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165213 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165214 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165215 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165216 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165217 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165218 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165219 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165220 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165221 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165222 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 165223 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165224 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165225 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165226 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165227 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165228 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165229 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165230 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165231 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165232 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165233 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165234 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165235 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165236 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165237 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165238 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165239 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165240 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165241 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165242 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165243 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165244 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165245 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165246 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165247 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165248 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165249 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165250 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165251 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165252 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165253 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165254 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165255 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165256 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165257 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165258 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165259 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165260 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165261 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165262 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165263 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165264 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165265 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165266 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165267 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165268 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165269 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165270 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165271 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165272 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165273 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165274 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165275 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165276 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165277 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165278 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165279 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165280 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165281 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165282 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165283 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165284 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165285 - ||  || 24 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165286 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165287 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165288 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165289 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165290 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165291 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165292 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165293 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165294 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165295 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165296 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165297 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165298 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165299 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165300 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-